Tuheljske Toplice je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 257 stanovnika te 73 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji